Jamaica kan syfta på:

 D'yer Mak'er – en sång av Led Zeppelin som uttalas "Jamaica"
 Jamaica Kincaid (1949–), afroamerikansk författare

Geografi

Jamaica 
1 Jamaica, självständig stat,

Kuba 
2 Jamaica, Kuba, Provincia Mayabeque,

Mexiko 
3 Jamaica, Mexiko, Zacatecas, Valparaíso,

USA 
4 Jamaica, Queens – en stadsdel i Queens i New York; 
5 Jamaica, Vermont – en kommun (town) i Windham County

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar